Kirchenkreis Mülheim steht für:

 Kirchenkreis Mülheim am Rhein, siehe Kirchenkreis Köln
 Kirchenkreis An der Ruhr mit Sitz in Mülheim an der Ruhr